Je t’aime () — «Я тебя люблю». Данную фразу в своём названии имеют многие песни и фильмы на французском языке.
  — песня певицы Лары Фабиан с альбома Pure 1997 года.
 Je t’aime — песня 2011 года, написанная российской певицей Евой Польна.
 Je t’aime… moi non plus — фильм Сержа Генсбура, 1976.
 Je t’aime… moi non plus — песня 1967 года из того же фильма; была исполнена впоследствии многими исполнителями.
 Je t’aime… moi non plus — совместный альбом 1969 года Сержа Генсбура и Джейн Биркин.
 Je t’aime mélancolie — песня, записанная в 1991 году французской певицей Милен Фармер.

См. также